Sköldungagatan finns i flera orter i Sverige:
Sköldungagatan, Eskilstuna
Sköldungagatan, Stockholm
Sköldungagatan, Uppsala

Gator i Sverige